Per Visco si può intendere:

Geografia 
 Visco – comune italiano di 795 abitanti in provincia di Udine

Persone 
 Vincenzo Visco (Foggia, 1942) – economista e politico italiano, più volte ministro
 Sabato Visco (Torchiara, 1888 – Roma, 1971) – fisiologo e politico italiano
 Ignazio Visco  (Napoli, 1949) – economista italiano, governatore della Banca d'Italia
 Giovanni Battista Visco (Campagna, XVII secolo – Pozzuoli, 1659) – vescovo cattolico italiano

Aziende 
 Visco Corporation – software house giapponese dedita alla produzione di videogiochi